Элемент отклика гормона  (HRE) — короткая последовательность ДНК внутри промотора гена, способная связывать конкретный  в комплекс и регулировать транскрипцию. Последовательность элемента отклика гормона — обычно пара , разделенных тремя нуклеотидами, что указывает на связывание рецептора в форме  димера. В частности, на связывании активированных стероидных рецепторов с соответствующими HRE основано действие стероидных гормонов.

Ген может иметь множество различных элементов отклика, так реализуется комплексный контроль уровня и темпов транскрипции. 

HRE используются в трансгенных животных клетках в составе индуцируемых промоторов.

Примечания 

Гены
ДНК